Mahovnjaki ([mahɔvnjaki]) so skupina bilateralnih nevretenčarjev iz debla Bryozoa (grško βρύον (brúon-mah) + ζῷον (zôion-žival)). Običajno so približno 0,5 mm dolge. So filtrirni jedci, ki sesajo delce hrane iz vode s pomočjo izvlečne lophophore, "krone" šipkov, obloženih s cilijami . Večina morskih vrst živi v tropskih vodah, nekaj jih je v oceanskih jarkih, nekaj pa v polarnih vodah. En razred živi samo v različnih sladkovodnih okoljih, nekaj pripadnikov pretežno morskega razreda pa ima raje sladkasto vodo. En rod je samoten, preostali pa so kolonialni.

Anatomija 
Živali so večinoma kolonialne, posamezni osebki so sesilni in organizirani v večje kolonijske komplekse, ki so pogosto podobni pahljačastim, peresastim ali skorjastim strukturam. Ne presežejo velikosti milimetra, obdaja pa jih zunanji skelet. Okrog ust imajo venec lovk (lofofor), ki jim pomaga precejati vodo. Nimajo razvitih dihal ali kompleksnih čutil.

Življenjski cikel 
Večina mahovnjakov je na začetku življenja ličinka. Ličinke prosto plavajo po vodi, kot odrasla žival pa se pritrdi na dno. Večina vrst je obojespolnih.

Razširjenost 
Mahovnjaki so pionirska vrsta, prvi prerastejo razbitine ter smeti, zato so pomembni pri naseljevanju novih morskih organizmov. Drugače živijo večinoma v morskih vodah, nekaj vrst pa tudi v celinskih. Pojavljajo se od trpskih do polarnih voda, največ vrst je bilo odkritih v Evropi in Karibskem zalivu.

Taksonomija

Zunanja 
Mahovnjaki so nevretenčarji iz naddebla Lophotrochozoa.

Notranja 
Mahovnjaki so razdeljeni v 3 razrede.

Viri 

Živali
Taksoni, opisani leta 1831